kinematografia:
 Nowa Fala – nurt awangardy w kinie francuskim
 Czechosłowacka Nowa Fala – czeska nowa fala (szkoła filmowa)
 Nowa fala (Nouvelle Vague) – film z 1990 r. w reżyserii Jean-Luca Godarda

literatura:
 Nowa Fala – polska formacja poetycka
 nowa fala w literaturze fantastyczno-naukowej

muzyka:
 nowa fala – gatunek muzyki wywodzący się z punk rocka
 nowa fala brytyjskiego heavy metalu
 bossa nova (port. „nowa fala”) – styl muzyki brazylijskiej
 Nowa Fala (New Wave / Новая волна) – festiwal muzyki popularnej w mieście Jurmała na Łotwie
 Nowa fala – Pierwszy album studyjny rapera Multiego
inne:
 nowa fala – nurt w grach fabularnych
 sztuka transawangardy